MK 14 steht für:
 MK 14, Homecomputer-Bausatz
 MK 14 (Gewehr), amerikanisches Sturmgewehr

MK-14 steht für:
 Vinitsa, ISO-3166-2-Code der mazedonischen Gemeinde

MK14